Плебанівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Плебанівська сільська рада — Вінницька область, Шаргородський район
 Плебанівська сільська рада — Тернопільська область, Теребовлянський район